Лучо Фонтана (; 19 февраля 1899, Росарио, Санта-Фе, Аргентина — 7 сентября, 1968, Ломбардия) — итальянский живописец, скульптор, теоретик, абстракционист и новатор. Самыми характерными для Фонтана произведениями стали картины с прорезями и разрывами, которые принесли ему широкую известность. Впервые со времен Малевича картина была преобразована таким радикальным способом.

Биография 

Лучо Фонтана родился в 1899 в Росарио-де-Санта-Фе, Аргентина. Его отец, Луиджи Фонтана (1865 — 1946), был итальянским скульптором. Луиджи привез сына в Милан в 1905 для получения образования, Лючио начал работать в качестве подмастерья в студии отца в возрасте десяти лет. После Первой мировой войны Фонтана открыл свою собственную студию в Аргентине, а позднее вернулся в Милан в 1928.  Учился у скульптора Адольфо Вильдта и в Академии Брера с 1928 по 1930 год. В 1939 году он присоединился к миланской группе художников-экспрессионистов. В 1940 году вернулся в Аргентину. В 1946 Фонтана основал частную художественную школу, назвав её Академия Альтамира, которая стала важным культурным центром. Именно здесь, в постоянном контакте с молодыми художниками, он сформулировал свою теорию об искусстве, опубликовав затем «Белый Манифест» («Manifesto Blanco»), призывавший к искусству, которое будет охватывать области науки и техники и использовать такие вещи, как неон, радио и телевидение.

Творчество 
 Выставка Лучо Фонтана в Милане в 1930 стала первой выставкой нефигуративной скульптуры в Италии.
 В 1934 вступил в парижскую группу «Абстракция-Творчество».
 В 1946 издал «Белый манифест», провозглашавший новую концепцию искусства — спациализм.
 В 1947 основал спатиалистское движение и издал «Технический манифест спациализма».
 1949 является поворотным моментом в карьере художника — он одновременно создал «Buchi» (первую серию картин, в которых он проткнул холст) и первую пространственную композицию «Spatial Environment» (галерея Naviglio, Милан), которая предвосхитила более поздние достижения в области искусства — энвайронмент, перформанс и арте повера. Эта первая временная инсталляция состояла из гигантской амёбообразной формы в затемнённой комнате и была освещена неоновыми огнями. Вскоре после этого Фонтана начал использовать неоновые трубки в своих работах.
 В 1966 Лучо Фонтана принял участие в Венецианской биеннале, а в 1968 — в Документе в Касселе. Для выставки в Венеции он создал энвайронмент для экспозиции своих работ.

Персональные выставки 1987—2009 
 1987—88 «Лучо Фонтана», Центр Помпиду, Париж; Фонд «la Caixa» Барселона; Stedelijk Museum, Амстердам; Whitechapel Art Gallery, Лондон
 1996—97 Лучо Фонтана. Retrospektive Kunsthalle" Франкфурт; Museum Moderner Kunst Stifung Ludwig, Вена;
 1998 «Лучо Фонтана, Palazzo delle Esposizioni», Рим
 1998 Лучо Фонтана. Entre Materia y Espacio, Фонд «la Caixa», Мадрид
 1999 «Fontana», Fondazione Lucio Fontana, Милан
 1999 «Лучо Фонтана», Galleria Blu, Милан
 1999—2000 «Лучо Фонтана», Hayward Gallery, Лондон
 2000 «Лучо Фонтана», 11 Duke Street Limited, Лондон
 2000 «Лучо Фонтана», Sperone Westwater, Нью-Йорк
 2002 De Pury & Luxembourg, Цюрих
 2004 «Лучо Фонтана», Museum Franz Gertsch, Burgdorf, Швейцария
 2006 Лучо Фонтана: Венеция/Нью-Йорк, Коллекция Пегги Гуггенхайм, Венеция, Италия; Музей Гуггенхайма, Нью-Йорк
 2006 Лучо Фонтана: Alle Radici Dello Spazialismo, Casa Italiana Zerilli-Marimo, Нью-Йорк
 2006 Лучо Фонтана: Alle Radici Dello Spazialismo, Italian Cultural Institute, Нью-Йорк
 2006 Лучо Фонтана, Harry Ruhe / Galerie A, Амстердам, Нидерланды
 2007—2008 Лучо Фонтана скульптор, Castello di San Giorgio, Торино, Италия
 2008 Лучо Фонтана: живопись, скульптура, графика, Ben Brown Fine Arts

Публичные коллекции 
 Tate Gallery, Лондон
 Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Вашингтон
 Музей Гуггенхайма, Нью-Йорк
 Музей современного искусства, Нью-Йорк
 Calderara Foundation Collection, Милан
 Кливлендский музей искусств, Огайо
 Фонд Проа, Буэнос-Айрес
 Национальная галерея современного искусства, Рим
 Галерея Паллаццо Леони Монтанари, Венеция, Италия
 Государственная галерея современного искусства, Турин
 Музей Кроллер-Мюллер, Оттерло, Нидерланды
 Художественный музей Базеля, Швейцария
 Художественный музей Милуоки, Висконсин
 Музей современного искусства, Тренто, Италия
 Национальный музей изобразительных искусств, Буэнос-Айрес, Аргентина
 Музей современного искусства, Барселона
 Музей искусств Нортон, Уэст-Палм-Бич, Флорида
 Национальный музей Рейна София, Мадрид
 Королевский музей изящных искусств Бельгии, Брюссель
 Музей современного искусства, Гент, Бельгия
 Музеи Шлезвиг-Гольштейн, Германия
 Музей Тиссена-Борнемица, Мадрид
 Van Abbemuseum, Нидерланды
 Villa Crove Museo di Arte Contemporanea, Генуя
 Walker Art Center, Миннесота
 Smithsonian Institution Art Inventories

Примечания

Ссылки 
 Статья «Колото-резаная живопись», «Коммерсант», 2006
 
 Статья «Ожидание Лучо Фонтана», журнал «Иностранная литература», 1999
 Работы, биография, информация о выставках на сайте галереи Sperone Westwater
 Работы, биография, информация о выставках на сайте Gagosian Gallery
 «Лучо Фонтана»
 «Десять самых дорогих работ Лучо Фонтаны», 2008
 ArtNet
 Лекция Ирины Кулик «Умберто Боччони — Лучо Фонтана»

Художники Италии XX века
Художники Аргентины
Художники-абстракционисты Италии
Выпускники академии Брера